Suerbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Suerbaum (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Sebastian Suerbaum (* 1962), deutscher Mikrobiologe
 Ulrich Suerbaum (1926–2022), deutscher Anglist
 Werner Suerbaum (* 1933), deutscher Altphilologe